Amber (potvis), een afvalproduct uit de darmen van potvissen
 Amber (parfum), een geurfamilie in parfums
 Het Engelse (en als ambre het Franse) woord voor barnsteen
 Amber (kleur), de oranje-gele kleur van barnsteen
 Amber (voornaam), een voornaam
 Amber, pseudoniem van Henna Goudzand Nahar
 Amber (artiest), een Nederlandse house/dance-act
 Amber (duo), een Nederlands close harmony-duo
 Amber Bondin, een Maltees zangeres 
 Amber (deelauto), een Nederlandse zakelijke deelautodienst. 
 Amber (bier), een soort bier
 Amber (taal), de (bedreigde) taal van het eiland Waigeo
 Amber (Suske en Wiske), een album van Suske en Wiske
 Amber (Zelazny), een fantasy-serie van Roger Zelazny
 AMBER Alert, opsporingssysteem voor vermiste kinderen
 Ambertoernooi, jaarlijks schaaktoernooi in Monaco
 Amber (India), een voormalige stad in India (nu deel van Jaipur)
 Amber (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Amber (film), een Belgische korte film
 Amber (miniserie), een Ierse miniserie uit 2014 
 Amber (berg), een berg in Madagaskar